

Geografia 
 Paderno d'Adda – comune della provincia di Lecco
 Paderno Dugnano – comune della provincia di Milano
 Paderno Franciacorta – comune della provincia di Brescia
 Paderno Ponchielli – comune della provincia di Cremona
 Paderno del Grappa – frazione del comune di Pieve del Grappa in provincia di Treviso
 Paderno – frazione capoluogo del comune di Ponzano Veneto in provincia di Treviso 
 Paderno – frazione di Premariacco in provincia di Udine
 Paderno – frazione di San Gregorio nelle Alpi in provincia di Belluno
 Paderno – quartiere di Udine
 Paderno – quartiere di Paderno Dugnano in provincia di Milano
 Paderno – frazione di Bologna
 Paderno – frazione del comune di Mercato Saraceno in provincia di Forlì-Cesena

Aziende 
 Paderno, marchio di Sambonet Paderno Industrie